Cuvelier est un nom surtout porté en France dans le département du Nord et en Belgique, désignant originellement un « fabricant de cuves, de vaisselle vinaire », bref un « tonnelier ». Certaines variantes (Cuvillier, Cuvilliez) désignent peut-être le toponyme Cuvillers.

Variantes 
 de Cuvelier
 Cuvelie, Cuvelié, Cuveliers, Cuvellier, Cuvellier
 Cuveiller, Cuveillier, Cuveller, Cuveliez, Cuvelliez, Cuveiller, Cuveillier
 Cuvilier, Cuviliez, Cuvillier, Cuvilliez
 Cuviller, Cuvillez, Cuville
 Kuveiller
 Cuverlier
 Ceuvelier 
 Covelier, Coveliers 
 Covillers 
 Couvelier, Couvillers 
 Curveiller
 Quveliers

Patronyme

Cuvelier 
 Eugène Cuvelier (1837-1900), photographe français ;
 Georges Cuvelier (1896-?), coureur cycliste français ;
 Henri Cuvelier (1908-1937), joueur français de water-polo ;
 Hippolyte-Joseph Cuvelier (1803-1879), peintre français ;
 Jean-Guillaume-Antoine Cuvelier (1766-1824), auteur dramatique français ;
 Johannes Cuvelier (?–1389), écrivain professionnel à la cour du roi de France Charles V
 Joseph Cuvelier (1833-1870), sculpteur animalier, ami de Degas et décédé à la sortie de la Malmaison en tant que membre des Tirailleurs de la Seine ;
 Léonce Cuvelier (1874-1959), peintre et dessinateur français et canadien ;
 Marcel Cuvelier (1924-), acteur français ;
 Paul Cuvelier (1923-1978), dessinateur et scénariste belge de bande dessinée ;

Cuvellier 
 Louis Eugène Joseph Cuvellier (?-après 1883), sculpteur français ;
 Olivier Cuvellier, acteur belge ;
 Vincent Cuvellier (1969-) écrivain français.

Coveliers 
 Hugo Coveliers (1947-), homme politique belge.

Cuvilliés 
 François de Cuvilliés (1695-1768), architecte allemand né en Belgique.

Homonymie de patronyme
Patronyme français